Åsane Fotball, kortweg Åsane, is een Noorse voetbalclub uit Åsane, het noordelijkst gelegen stadsdeel van Bergen. Op 4 november 1971 werd de club opgericht. De clubkleuren zijn oranje-zwart.

Geschiedenis
Åsane staat de gehele geschiedenis in de schaduw van grote broer SK Brann. Het standaardelftal acteert het grootste gedeelte van de geschiedenis in het amateurvoetbal, maar zou langzaam maar zeker richting het profvoetbal stijgen.

In 1993 kwam de club voor het eerst uit in de 1. divisjon, het tweede niveau. Het verbleef er vier seizoenen voordat degradatie volgde. Åsane kon in 2002 nog wel voor één seizoen deelnemen op dit niveau, maar het duurde tot 2014 alvorens opnieuw promotie werd behaald naar de 1. divisjon. In 2018 degradeerde de ploeg na het verliezen van de promotie-degradatiewedstrijden tegen KFUM Oslo, maar een jaar later keerde de club weer terug op het tweede niveau door de play-offs te winnen van Notodden FK.

Vanaf 2018 werd een multifunctionele sportaccommodatie gebouwd voor de thuiswedstrijden van Åsane, naast de al bestaande Vestlandshallen. Het sportcomplex is uitgegroeid tot het grootste van de stad Bergen. In het seizoen 2021 maakten de oranje-zwarten voor het eerst gebruik van de Åsane Arena.

Eindklasseringen

|}

De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie:  Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.

Externe links
 Officiële website

Noorse voetbalclub
Bergen (Noorwegen)
Vestland
Sport in Vestland
Sport in Bergen (Noorwegen)